Анто́ний Му́са (; I век) — древнеримский врач эпохи правления императора Октавиана Августа.

Биография 
О месте рождения Антония Мусы ничего неизвестно. Он учился у известного врача Темисона. Муса вёл практическую медицинскую деятельность среди богатых аристократических сословий Рима времён правления императора Октавиана Августа. Особую известность Антоний Муса приобрёл, когда в 23 году до н. э. холодным компрессом вылечил самого императора. После этого Муса стал особо популярным.

В своей медицинской практике Антоний значительное внимание уделял лечебным свойствам трав, их способностям излечивать сложные или обычные болезни, а также он достиг значительных открытий в области фармакологии. Одной из таких трав — буквице Муса посвятил сохранившийся до наших дней труд, названный «De herba vettonica liber». Кроме медицинской деятельности Муса занимался ещё ботаникой. Он исследовал и составил описания различных трав. Его брат  был также был известным врачом и ботаником. В его честь был назван род растений молочай — Euphorbia. Евфорб был личным врачом нумидийского царя Юбы II.

Примечания

Литература 
 Ernst Howald, Henry E. Sigerist (Hrsg.): Antonii Musae De herba vettonica liber. Pseudoapulei herbarius. Anonymi de taxone liber. Sexti Placiti liber medicinae ex animalibus etc. Teubner, Leipzig 1927 (Corpus medicorum latinorum, 4).

Медики Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени